La Forteresse Peut faire référence à :

Œeuvres 
 La Forteresse, film québécois (noir et blanc) tourné au Québec par Fyodor Otsep en 1947 ;
 La Forteresse (Tvrđava), roman de Meša Selimović publié pour la première fois en 1970 ;
 La Forteresse, film documentaire suisse de Fernand Melgar sorti en 2008 ;
 La Forteresse (The Fortress), dix-neuvième épisode de la saison 8 de How I Met Your Mother diffusé en 2013 ;
 La Forteresse (Storozhova zastava), film ukrainien, d'aventure et fantastique, réalisé par Yuriy Kovalyov, sorti en 2017.

Toponymes 
 La Forteresse, commune française, située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes ;

Voir aussi 
 

Homonymie de titre